Барановская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:
 Барановская волость — в составе Витебской губернии, Велижский уезд
 Барановская волость — в составе Волынской губернии, Новоград-Волынский уезд
 Барановская волость — в составе Нижегородской губернии, Горбатовский уезд
 Барановская волость — в составе Новгородской губернии, Белозерский уезд
 Барановская волость — в составе Полтавской губернии, Миргородский уезд
 Барановская волость — в составе Псковской губернии, Новоржевский уезд
 Барановская волость — в составе Саратовской губернии, Вольский уезд
 Барановская волость — в составе Томской губернии, Мариинский уезд
 Барановская волость — в составе Саратовской губернии, Хвалынский уезд